Ilam puede hacer referencia a:

 Ilam, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Staffordshire (Inglaterra).
 Ilam, una provincia de Irán.
 Ilam, ciudad y capital de la provincia anterior.
 Ilam, un distrito de Nepal.